Black Sun (Kuroi taiyo), film japonais réalisé par Koreyoshi Kurahara en 1964.
 Black Sun, film documentaire britannique réalisé en 2005.
 Black Sun, album studio du groupe allemand Primal Fear sorti en 2002.

Voir aussi